Панора́ма  (от  — «всё» +  — «вид», «зрелище») может означать:

Широкоформатные изображения 
 Панорама — широкоформатное изображение, развёрнутое перед зрителем или окружающее его:
 Панорама — разновидность фотографии;
 Панорама — композиционная разновидность изобразительного искусства;
 Панорама — форма кинематографа.
 Панорама, или , — здание в форме цилиндра, в котором размещается круговая панорама.
 Панорама — вид на местность с большой глубиной обозреваемого пространства и широким углом обзора.
 Панорама, или скайлайн, — вид на город.
 Панорамы улиц — связанные между собой панорамные фотографии улиц, позволяющие совершать виртуальные прогулки.
 Панорама, или панорамирование, — техника съёмки движущегося изображения.

Топоним 
 Панорама — город в Бразилии.
   — село в сообществе Палеа-Эпидаврос в Греции.
  — город в Греции.
  — село в сообществе Макри в Греции.

Другое 
 «Панорама» — российский сайт сатирических новостей.
 «» — итальянский новостной журнал.
 «» — британская новостная телепрограмма.
 Панорама — разновидность артиллерийского прицела.

См. также 

 
 
 Панорама-Пойнт
 Панорамикс
 Panoramical
 Panoramio